Марчелло Капра () — итальянский врач и философ XVI века.

Родом из Никосии на Кипре, был медиком Дон-Хуана Австрийского и в 1571 принимал участие в битве при Лепанто. Капра опубликовал «De sede animae et mentis ad Aristotelis precepta contra Galenum» (Палермо, 1589); «De Immortalitate animae» (Пал., 1589).

Литература 
 

Медики XVI века
Медики Италии
Персоналии по алфавиту
Философы Италии